Plaik ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Plaik (Gemeinde Kronstorf), Ortschaft von Kronstorf, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Plaik (Gemeinde Faistenau), Weiler in der Gemeinde Faistenau, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Plaik (Gemeinde Leutasch), Ort bei Leutasch, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol

Siehe auch: 
 Plaike